

Населені пункти та їхні частини
 Турковичі (Турковиці) — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Турковиці — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Турковиці — колонія в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Примітки